Kesen bezeichnet:
 Kesen-gun (Iwate), einen japanischen Landkreis in der Präfektur Iwate
 Kesen (Iwate), ehemalige Gemeinde in diesem Landkreis (eingemeindet nach Rikuzentakata)
 Kesen (Meteorit), ein Meteorit der in diesem Landkreis gefunden wurde

Kesen ist der Familienname folgender Personen:
 Nihat Kesen (* 1961), deutsch-türkischer Comiczeichner